Airen hat folgende Bedeutungen:

 Àirén () chinesisch sowohl für „Ehepartner“ als auch „Geliebte(r)“ (wörtlich: „Liebesmensch“, Ài = Liebe, Rén = Mensch)
 Airén, eine spanische Rebsorte
 Airen (Autor), Pseudonym eines Berliner Bloggers und Autors
 Ayrens, französische Gemeinde, auf Okzitanisch